Big Love – album muzyczny zespołu Simply Red (wyd. 2015)
 Big Love – polski film fabularny wyprodukowany w 2012 roku
 Big Love (polski tytuł: Trzy na jednego) – amerykański serial telewizyjny